Griespek von Griespach ist der Familienname folgender Personen:

 Blasius Griespek von Griespach († 1620), böhmischer Adliger
 Florian Griespek von Griespach (1509–1588), böhmischer Adliger